«Мир экслибриса: записки коллекционера» - монография в четырёх томах тульского коллекционера и исследователя книжных знаков Эдуарда Даниловича Гетманского. Книга написана по материалам крупнейшей в России 50 тысячной экслибрисной коллекции автора с освещением коллекционной, выставочной, издательской и журналистской деятельности автора, вопросов связанных с судьбой отечественных коллекций и их владельцев, отношения к ним государства и власти. Экслибрис - часть книжной куль-туры, он характеризует личность владельца и его библиотеку, он лицо и отражение души библиофила, путь к самовыражению и самоутверждению, за экслибрисом всегда стоит человек, требующий к себе внимания. В этом ценность экслибриса. Автор даёт описание крупнейшей в мире коллекции отечественного ленинского книжного знака, собранную им, которая включает в себя более 1500 экслибрисов 304 советских художников. В иллюстративной части монографии представлено 1420 графических миниатюр из коллекции автора, многие из которых ранее не публиковались в печати.

Монография  

«Мир экслибриса: записки коллекционера» в четырёх томах. Т.1: О кол-лекциях и коллекционерах. Страницы воспоминаний. Тула. «Папирус». 2007. 389 с. Т.2: Выставочная и издательская деятельность. Экслибрисы личной библиотеки. Тула. «Папирус». 2007. 427 с. Т.3: Экслибрисная Лениниана. Тула. «Папирус». 2007. 440 с. Т.4: Публикации по советскому книжному знаку. Тула. «Папирус». 2007. 304 с. ISBN 5-85213-106-5.

Источники  

 Электронный каталог Российской национальной библиотеки (РНБ). 

 Единый электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) и Музея книги при РГБ.

 Авторы - дарители Российской национальной библиотеки январь-декабрь 2008 год.

Литература 

 Г. В. Михайлин «Экслибрис - лик библиофила (монография Э. Д. Гетманского «Мир экслибриса: записки коллекционера»).

 М. А. Волчкова «Э. Д. Гетманский. Жизнь в искусстве экслибриса». Сборник материалов научно-практической конференции «Гений места: Выдающиеся деятели тульского края - городу и миру» Тула 2014..

 Е. Г. Шаин «Рыцарь книжного знака».

 М. Е. Лаврова «Коллекция советского экслибриса Э. Д. Гетманского, как явление современной культуры». Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Книжный знак: история и современность». Международный союз книголюбов. М., 2006. c.133.. 

 Г. Санин «Коллекционер от Бога».

Примечания 

Графика
Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке